«Мёртвые ду́ши» — экранизации одноимённой поэмы Н. В. Гоголя:
 «Мёртвые души» — русский немой художественный короткометражный фильм 1909 года.
 «Мёртвые души» — советский кинофильм 1960 года.
 «Мёртвые души» — советский пятисерийный телевизионный фильм 1984 года.
 «Дело о „Мёртвых душах“» — российский телесериал 2005 года.
 «Мёртвые души» — российский телесериал 2020 года.
См. также
 Мёртвые души (значения)